Посадский Владислав Анатольевич (11 сентября 1964 — 23 января 2004) — участник боевой операции по освобождению заложников в Чеченской Республике, полковник, Герой Российской Федерации.

Биография 
Родился в посёлке Салтыковка Балашихинского района Московской области.

После окончания Московского суворовского военного училища в 1981 году поступил в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Маршала Советского Союза А. И. Еременко, которое успешно закончил в 1985 году.

Приказом Министра Обороны РФ от 31.10.2003 г. 392 «За добросовестное исполнение должностных обязанностей, образцовое руководство личным составом, профессионализм, инициативу и настойчивость, проявленные при выполнении специального задания командования» Посадский В. А. награждён именным огнестрельным оружием — 9 мм пистолетом ПМ.

Владислав Анатольевич был честным, скромным и порядочным товарищем и грамотным командиром. Принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи. В школе N 87 г. Краснодара он в свободное от службы время проводил занятия со школьниками по Русскому рукопашному бою и лично занесён в список ста лучших учеников по системе А. А. Кадочникова.

23 января 2004 полковник Посадский принимал участие в боевой операции по освобождению заложников в Чеченской Республике. В ходе ожесточённой схватки с боевиками, спасая от смерти чеченских женщин и детей, он, израсходовав весь боекомплект, вышел на линию огня, прикрыл их собой, но сам погиб.

Указом Президента РФ от 23.02.2004 г. В. А. Посадскому присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Похоронен Владислав Анатольевич Посадский на  г. Краснодара.

Память 
 29 мая 2005 года по инициативе и.о. главы г. Краснодара Евланова В. Л., главы администрации внутригородского Западного округа Погуляйко А. И. и депутата Западного округа Тутарышева Б. З. — была установлена памятная мемориальная доска на доме 28, по проспекту Чекистов, где жил полковник 
 В 2011 году улица в поселке Индустриальный г. Краснодара получила имя Героя России — Владислава Посадского.
 Улица Героя Владислава Посадского в городе Краснодар (восточнее стадиона ФК "Краснодар", южнее улицы 40 лет Победы)

Награды 
 Герой Российской Федерации, Указ от 23.02.2004, посмертно
 Орден «За военные заслуги», 1996
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  с мечами 2-й степени, 2000
 10 медалей

Ссылки 

Выпускники Московского суворовского военного училища
Погибшие в боях Второй чеченской войны
Родившиеся в Балашихе